Dâmbovița (rivier), een rivier in Roemenië
 District Dâmbovița, een district in Roemenië